Els Alps al nord de la Línia insúbrica
 Els Alps al nord de la Cadena principal dels Alps
 Alps calcaris del Nord
 Muntanyes Hida, Japó